Granville peut désigner :

Nom de personnes

Patronyme 

 Andrew Granville (1962-), mathématicien britannique.
 Bonita Granville (1923-1988), actrice et productrice américaine.
 Evelyn Boyd Granville (1924-), mathématicienne américaine.
 Granville George Leveson-Gower, 2e comte Granville (1815–1891), homme politique britannique.
 Jean-Jacques de Granville (1943-2022), botaniste français.
 John Carteret (1690–1763),  Granville, homme d'État anglais.
 John Granville (1974–2008), diplomate américain.
 Joseph Mortimer Granville (1833-1900), médecin anglais.

Nom de plume 
 Granville, nom de plume de Jean Ignace Isidore Gérard (1803-1847), artiste, illustrateur, caricaturiste et graveur.

Toponyme

Australie 
 Granville (Australie) - un quartier de Sydney, où eut lieu la catastrophe ferroviaire de Granville

Canada 
 Granville Island à  Vancouver, Colombie-Britannique.
 Granville Street - une importante rue de Vancouver, Colombie-Britannique.
 Rivière Granville est un affluent du lac Opasatica, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

États-Unis

Comté 
 comté de Granville en Caroline du Nord

Communes 
 Granville (Iowa) - dans le comté de Sioux
 Granville (Dakota du Nord) - dans le comté de McHenry

Villes 
 Granville (Massachusetts), dans le comté de Hampden ;
 Granville Township (Minnesota), dans le comté de Kittson ;
 Granville, ville située dans l’État de New York ;
 Granville (Ohio), dans le comté de Licking ;
 Granville South (Ohio), dans le comté de Licking ;
 Granville Township (Pennsylvanie), dans le comté de Washington ;
 Granville (Vermont), dans le comté d'Addison ;
 Granville (Virginie-Occidentale), dans le comté de Monongalia ;
 Granville était également une ville informelle du Wisconsin fusionnée avec Milwaukee.

Villages  
 Granville (Illinois) - dans le comté de Putnam
 Granville - dans le comté de Washington

France 
 Granville, commune du département de la Manche, en France.

Royaume-Uni 
 Granville (Irlande du Nord)

Autres 
 Catastrophe ferroviaire de Granville - La plus grave catastrophe ferroviaire  d'Australie de tous les temps ;
 Granville, une station du métro de Chicago ;
 Granville, une station de la ligne Expo Line du SkyTrain de Vancouver ;
 le Juge Granville, un personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
 Granville, un groupe pop français originaire de Caen ;
 le Granville, cargo havrais réquisitionné par la marine française et coulé en 1940 ;
  de la Marine argentine.

Homonymie de localités aux États-Unis